České jméno a příjmení Karel Kovařovic má více nositelů:

 Karel Kovařovic (1862–1920), skladatel, dirigent, harfenista, šéf opery
 Karel Kovařovic (fotbalista), fotbalista
 Karel Kovařovic (lékař) (1899–1950), profesor urologie